Kammern ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kammern im Liesingtal, Gemeinde im Bezirk Leoben, Steiermark

Ortsteile:
 Kammern (Bad Kötzting), Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Kammern (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau a.d.Isar, Landkreis Dingolfing-Landau
 Kammern (Gemeinde Hadersdorf-Kammern), Katastralgemeinde von Hadersdorf-Kammern, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Kammern (Gemeinde Schwand), Ortschaft in der Gemeinde Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kammer
 Kamern